ANB peut faire référence à :
 Amérique du Nord britannique, les colonies britanniques en Amérique du Nord ;
 American National Biography, dictionnaire biographique ;
  ;
 Tombe ANB, une tombe de la nécropole de Dra Abou el-Naga.